I Scare Myself (Dan Hicks)
 I Scare Myself (Thomas Dolby)